Сотино — название нескольких населённых пунктов:

 Сотино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Сотино — село в Алексинском районе Тульской области.

См. также 
 Сотин